Tero Konttinen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan=2|2005-2006 || Jokerit || SM-liiga || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 24 || 5 || 7 || 12 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2006-2007 || Ässät || SM-liiga || 52 || 7 || 20 || 27 || 28 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan=2|2007-2008 || Ässät || SM-liiga || 37 || 0 || 5 || 5 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
| TPS || SM-liiga || 10 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Djurgårdens IF || SHL || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan=3|2008-2009 || TPS || SM-liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| Espoo Blues || SM-liiga || 18 || 0 || 5 || 5 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| KooKoo || Mestis || 8 || 0 || 4 || 4 || 10 || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 
|-
|2009-2010 || Jokipojat || Mestis || 35 || 10 || 15 || 25 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2010-2011 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 36 || 2 || 18 || 20 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 17 || 5 || 7 || 12 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
|rowspan=2|2012-2013 || HCK || Mestis || 26 || 1 || 18 || 19 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| Sport Vaasa || Mestis || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 1 || 2 || 3 || 12 
|-
|2013-2014 || HCK || Mestis || 35 || 6 || 29 || 35 || 14 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2014-2015 || KalPa || Liiga || 36 || 0 || 3 || 3 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 20 || 2 || 15 || 17 || 4 || 15 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2016-2017 || Asplöven HC || Hockeyettan || 34 || 3 || 13 || 16 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6

Au niveau international 

|-
|2003|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||0||1||4||0|| align="left"|

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Herning IK
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Asplöven HC